IZR steht für:
 Intrazellularraum, Verteilungsraum innerhalb des menschlichen Organismus

IzR steht für:
 Informationen zur Raumentwicklung, deutsche Fachzeitschrift für Raum- und Stadtentwicklung vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung

izr steht für:
 Izere (ISO-639-3-Code), Dialektkontinuum von Plateau-Sprachen in Nigeria

Abkürzung